Jean Bérard est le nom de plusieurs personnalités :
 Jean Bérard (1908-1957), historien de la Grèce antique, spécialiste de la colonisation grecque, fils de Victor Bérard.
 Jean Bérard (1908-1979), acteur français.
 Jean Bérard, directeur de Pathé-Marconi de 1936 à 1942.
 Jean Bérard (1818-1893), homme politique français, député de Lot-et-Garonne de 1848 à 1851

Voir aussi 
 Jean Bérard de Moquet, marquis de Montalet (1762-1814), un des  réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique de la fin du , promoteur de la culture du coton en Géorgie.